Ion Ionescu este un nume purtat de mai multe persoane de-a lungul istoriei:
 Ion Ionescu (fotbalist), câștigător al campionatului național în 1967 cu FC Rapid.
 Ion Ionescu-Bizeț, unul din întemeietorii Gazetei matematice.
 Ion Ionescu (deputat)